

События 
Италия:
 Консулы: Квинт Фабий Максим Веррукоз (в 4-й раз, патриций) и Марк Клавдий Марцелл (в 3-й раз, плебей); проконсулы: Гай Теренций Варрон (в Пицене), Гней Корнелий Сципион Кальв (в Испании), Публий Корнелий Сципион (в Испании) и Тиберий Семпроний Гракх (в Апулии); преторы: Квинт Фульвий Флакк (во 2-й раз, в Риме), Тит Отацилий Красс (во 2-й раз, во флоте), Квинт Фабий-младший (в Апулии) и Публий Корнелий Лентул (на Сицилии); пропреторы: Аппий Клавдий Пульхр (на Сицилии), Квинт Муций Сцевола (на Сардинии), Марк Валерий Левин (в Брундизие) и Марк Помпоний Матон (в Цизальпийской Галлии); курульные эдилы: Гней Фульвий Центумал и Публий Семпроний Тудитан; квестор: Цецилий Метелл; цензоры: Публий Фурий Фил (патриций) и Марк Атилий Регул (плебей).
 Ганнибал воюет в Италии. Третья по счёту попытка овладеть Нолой предотвращена Марцеллом. Отряд Ганнона разбит при Беневенте Гракхом.
Балканы:
 Филипп V выступил против Аполлонии в Южной Иллирии и начал осаду города, а также захватил Орик в Эпире. Оба города были союзниками Рима и потребовали от него помощи. Пропретор Марк Валерий, командовавший флотом в Брундизии, высадился в Иллирии. Римляне взяли Орик и вошли в Аполлонию, а затем напали на македонский лагерь и разгромили его. Филипп с войском бежал.
Малая Азия:
 Воины Антиоха ворвались в Сарды. Ахей укрылся в акрополе, попытался бежать, но был схвачен и казнён.

Китай и степь:
 Строительство Великой стены.
 Завоевание Ордоса китайцами.
 Войска китайцев окончательно подавили сопротивление жунов.
 Основание города Гуилин (Южн. Китай) на реке Гуи.
 До 214—209 — Шаньюй (дзен’у) хуннов Тумань.
 После ряда сражений китайские войска Мэнь Тяня побеждают хуннов и вытесняют их из Ордоса. Хунны отогнаны от Иньшаня. Шаньюй Тумань откочевал в Халху. В заложники юэчжам он отдал старшего сына Модэ.

Скончались 
 Ахей — селевкидский полководец.

См. также

Примечания